Новая Дубрава — топоним в России.

 Новая Дубрава — посёлок при станции Новая Дубрава, населённый пункт (тип: станция) в Каменском районе Алтайского края, входит в состав сельского поселения Пригородного сельсовета.
 Новая Дубрава — железнодорожная станция в Каменском районе Алтайского края.

См. также 
Новая Дуброва